Tomizawa es un apellido y un topónimo japonés. Se puede escribir en japonés 富沢, 富澤，冨沢 o 冨澤, aunque en cualquier caso el primer carácter (富 o 冨) aporta el significado de «riqueza» o «abundancia» y el segundo (沢 o 澤) el de «pantano». Asimismo, la combinación de estos caracteres puede dar lugar a otros nombres tales como Tomisawa, Tozawa o Fuzawa.

Tomizawa es el apellido de:
 , dibujante de manga.
  (n. 1961), seiyū japonesa.
  (1990-2010), piloto japonés de motociclismo.

Referencias 

Apellidos japoneses